Vestergård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vestergård (Arrild Sogn) – en bebyggelse i Arrild Sogn
 Vestergård (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn
 Vestergård (Vestermarie Sogn) – en bebyggelse i Vestermarie Sogn
 Vestergård (Åstrup Sogn) – en landbrugsejendom i Åstrup Sogn
 Vestergård (Ølby Sogn) – en bebyggelse i Ølby Sogn
 Vestergaard – en hovedgård i Humble Sogn, Langeland Kommune